Asztalos Miklós (1899–1986) író, történész
Asztalos Miklós (1963) válogatott síelő